Stephen Clarke peut désigner :
 Stephen Clarke, journaliste et écrivain britannique ;
 Stephen Clarke, nageur canadien ;
 Stephen Clarke, footballeur écossais.